Список кантри-альбомов № 1 в США в 2012 году (Top Country Albums 2012) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 2012 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
 Альбом Emotional Traffic стал 13-м на первом месте кантри-чарта для певца Тима Макгро (9-м студийным, и ещё было 4 сборника № 1).
 Альбом Changed стал 7-м на № 1 кантри-чарта для группы Rascal Flatts.
 Альбом Blown Away кантри-певицы Кэрри Андервуд стал для неё 4-м  подряд на первом месте в Top Country Albums, а также возглавил объединённый список Billboard 200.
 Альбом Welcome to the Fishbowl стал 11-м на первом месте кантри-чарта для певца Кенни Чесни (8-м студийным, и ещё было 3 сборника № 1)
 Альбом Red кантри-певицы Тейлор Свифт стал для неё 4-м  подряд на первом месте в Top Country Albums, а также возглавил объединённый список Billboard 200.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов №1 2012 года (Billboard)
 Список альбомов №1 в США в 2012 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2012 году (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2012 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2012 года
2012 год в музыке США